Quadril
Anticorpo anticitoplasma de neutrófilo - sigla ANCA

Pessoas
Anca Grigoraş
Anca Parghel
Adrian Anca

Localidades

Ançã

Desambiguação